Список содержит имена и даты полномочий упоминающихся в источниках преторов Римской республики.

IV век до н. э.

III век до н. э.

II век до н. э.

I век до н. э.

Примечания

Литература 

 Broughton, Thomas Robert Shannon; Patterson, Marcia L. (Collaborator). The Magistrates of The Roman Republic. Philological Monograph No. 15. American Philological Association

Списки:Древний Рим
Преторы
Списки политиков